Георг Ганс Эмо Вольфганг Иеронимус (; 1846—1921) — немецкий ботаник. Член Академии наук Аргентины.

Биография 
Георг Иеронимус родился 15 февраля 1846 года в деревне Шёнайхе (ныне — , Польша) близ Ноймаркта в Силезии. Учился медицине и естественным наукам в Цюрихе и Берне, затем решил посвятить свою жизнь изучению ботаники, в 1870 году переехав в Берлин, затем — в Галле. В 1872 году Иеронимус получил степень доктора философии в Университете Галле.

В 1873 году Иеронимусу была предложена работа ассистентом ботаника Пауля Гюнтера Лоренца в Национальном университете Кордовы в Аргентине, на что он согласился. В 1874 году Иеронимус сам стал профессором ботаники Кордовского университета. Там он занимался исследованием флоры Аргентины, Бразилии, Боливии и Уругвая. В 1883 году Георг вернулся в Европу и стал преподавать в Бреслау. С 1892 года он работал куратором Ботанического музея Берлин-Далем.

Георг Иеронимус скончался в Берлине 18 января 1921 года.

Основной гербарий Иеронимуса хранился в Ботаническом музее Берлин-Далем (B), однако в 1892 году был частично уничтожен. Множество образцов ботаника хранится в Национальном университете Кордовы (CORD).

Роды растений, названные в честь Г. Иеронимуса 
 
  [= ]

Некоторые научные работы 
 Hieronymus, G.H.E.W. (1882). Plantae diaphoricae florae argentinae. 404 p.
 Hieronymus, G.H.E.W. (1890). Beiträge zur Kenntniss der europäischen Zoocecidien. 224 p.

Примечания

Литература 
 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту